2010 Голяма награда на Канада е 41-вото за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 13 юни 2010 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2010 година в Канада